Justified & Stripped Tour — совместный тур Джастина Тимберлейка и Кристины Агилеры в поддержку дебютного альбома Тимберлейка Justified (2003) и четвёртого студийного альбома Агилеры Stripped (2002). Прибыль турне составила $45 млн.

Трансляции и записи 

Как только начался тур BMG выпустили мини-альбом из шести треков, который можно было приобрести только в магазинах Target. Альбом содержит ремиксы на песни Джастина и Кристины, а также включает по одному новому треку каждого исполнителя. 

Тур был показан на MTV под названием "Making the Tour".

Открытие 
 The Black Eyed Peas
 Jamelia 
 Fefe Dobson 
 Emmanuel Carella

Сет-лист 
Кристина Агилера
 «Stripped Intro» (Video Introduction) 
 «Dirrty»
 «Get Mine, Get Yours»
 «The Voice Within» 
 «Genie in a Bottle»
 «Can't Hold Us Down» 
 «Make Over»
 «Loving Me 4 Me» (Video Interlude)
 «Impossible»
 «At Last»
 «I Prefer You»
 «Lady Marmalade» 
 «Walk Away»
 «Fighter» 
 «What A Girl Wants»
На бис:
 «Beautiful»

Джастин Тимберлейк
 «Ghetto Blaster» (с элементами из «Like I Love You», «Girlfriend» и «Rock Your Body») (Video Introduction) 
 «Rock You Body»
 «Right for Me»
 Medley: «Gone» / «Girlfriend» / «Senorita»
 «Still on My Brain» 
 «Nothin' Else» 
 «Tap Dance» (Dance Interlude)
 «Cry Me a River» 
 «Let's Take a Ride»
 «Beat Box» (Dance Interlude)
 «Last Night»
 «Take It from Here»
На бис:
 «Like I Love You»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Джастина Тимберлейка
Концертные туры Кристины Агилеры
Концертные туры 2003 года